Cossulus är ett släkte av fjärilar. Cossulus ingår i familjen träfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Träfjärilar
Cossulus